Muhammad Yakub Beg (Pixkent, 1820/1826-1877), sobirà de Kashghària (1865-1877)
 Yakub Beg I o Yakup bin Ali Şir, emir de Germiyan, fundador de la dinastia i bei des del 1264 fins al 1325
 Yakub Beg II, emir de Germiyan